Нурлыбек Машбекович Налибаев (; род. 13 октября 1976) — казахстанский государственный деятель. Аким Кызылординской области (с 7 апреля 2022 года). Аким города Кызылорды (2013—2021). Член партии «Аманат» (с 2006 года). Имеет экономическое и юридическое образование, кандидат экономических наук.

Биография 
Родился 13 октября 1976 года в Жанакорганском районе Кызылординской области. Происходит из рода жаманбай племени конырат. По национальности — казах, по вероисповеданию — мусульманин.

В 1997 году окончил Казахский государственный аграрный университет в Алма-Ате по специальности менеджер-экономист. После окончания учёбы работал в ТОО «Казахойл-коммерция». В 1998—2005 годах работал в руководстве компаний «Булак», «Стандарт Трейд», «Стандарт Ойл Бейс», «Стандарт Ойл», «Стандарт Ойл Трейдинг», «Стандарт Газ», «Харрикейн Ойл Продактс», «Кызылорда Мунай Сервис».

В 2003 году получил юридическое образование в Казахском гуманитарном юридическом университете.

В 2005—2007 годах занимал должность заместителя акима города Кызылорды, в 2007—2008 годах — руководитель аппарата акима Кызылординской области. С 8 февраля 2008 по 13 февраля 2013 года был акимом Чиилийского района Кызылординской области.

2013—2021 годах — аким города Кызылорда.

Согласно экспертному опросу по поводу эффективности работы акиматов, проведённого агентством «Рейтинг.kz» по итогам 2014 года, Налибаев оказался в числе лидеров.

С 2 апреля 2021 года по 6 апреля 2022 года — заведующий отдела регионального развития Канцелярии премьер-министра Казахстана.

7 апреля 2022 года назначен акимом Кызылординской области.

Семья и личная жизнь 
Женат, трое детей: сын и две дочери. По данным СМИ, Налибаев является родным братом известного казахстанского политика Бердыбека Сапарбаева.

Отец — Налибаев Машбек Сапарбаевич (1926—2004), бригадир колхоза; мать — Налибаева Бибиш Нурмановна (1933—2004).

Награды 
 Орден «Курмет» (2011)
 Медаль «20 лет независимости Республики Казахстан» (2011).

Примечания

Литература 
 Қазақстан Республикасында кімнің кім екені. Екі томдық анықтамалық. — Алматы, 2011. ISBN 978-601-278-473-2

Ссылки 
 Налибаев Нурлыбек Машбекович // kyzylorda.gov.kz
 В Кызылорде — новый аким // inform.kz
 Налибаев Нурлыбек Машбекович // kapital.kz

Выпускники Казахского национального аграрного университета
Выпускники вузов Казахстана
Члены партии «Аманат»
Акимы Кызылорды
Акимы Кызылординской области